CPH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Copenaghen, Copenaghen, Danimarca